Третьяковский сельсовет:

Белоруссия 
 Третьяковский сельсовет — сельсовет в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Третьяковский сельсовет — сельсовет в Третьяковском районе Алтайского края.